Sancho 1. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Sancho 1. af Portugal (1154–1211)
 Sancho 1. af Mallorca (1274–1324)